Atzwanger ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Atzwanger (1883–1960), Maler, Graphiker, Photograph und Volkskundler
 Peter Paul Atzwanger (1888–1974), Photograph